55 километр — пассажирский остановочный пункт Казанского направления Московской железной дороги, назван по расстоянию до Казанского вокзала по железной дороге.

В 2019 проведена реконструкция старых платформ. Во время ремонта платформ посадки осуществлялись через временную деревянную платформу.

Ссылки 
 Расписание электропоездов пл. 55 км 
 55 км (платформа Казанского направления)  на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района